Косари:
 Косари — разновидность древкового колющего оружия, представляющая собой фактически копье с двумя дополнительными боковыми наконечниками, меньшими, чем центральный; также иногда именуется боевыми вилами.
 Косари — те, кто занимается косьбой, срезает косой или косилкой траву или хлебные злаки.

Топоним

Белоруссия 
 Косари — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Косари — деревня в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Косари — деревня в Мурашинском районе Кировской области.
 Косари — деревня в Ирбитском районе Свердловской области.

Украина 
 Косари — село в Каменском районе Черкасской области.